Peter Briggs peut désigner :
 Peter Briggs, un sculpteur britannique ; 
 , un scénariste britannique ; 
 , un scientifique britannique ; 
 , un joueur de badminton anglais.